(né en 1968), footballeur et entraîneur français;
 Nicolas Anelka (né en 1979), footballeur international français, frère du précédent.

Autre 

 , film documentaire franco-britannique.